Agua Santa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Água Santa, kommun, Rio Grande do Sul,

Mexiko 

 Agua Santa, Comapa, 
 Agua Santa, Altotonga, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar